Vidróczki-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Vidróczki-barlang, pásztói barlang.
 Vidróczki-barlang, a Sólyom-kúti-sziklaüreg másik neve.

Hasonló nevűek:
 Vidrócki-barlang, a Sólyom-kúti-sziklaüreg másik neve.
 Vidróczky-barlang, a Sólyom-kúti-sziklaüreg másik neve.
 Vidróczky barlang, a Sólyom-kúti-sziklaüreg másik neve.